Biografies:
 Santa Marina d'Antioquia (Antiòquia de Pisídia, 275 - 290), venerada com a santa a la cristiandat i celebrada el 20 de juliol a Occident i el 17 de juliol a Orient 
 Santa Marina d'Augas Santas, verge i màrtir de la parròquia d'Augas Santas (Allariz, província d'Ourense, probablement llegendària venerada com a santa per l'Església catòlica 
 Santa Marina de Bitínia (Bitínia, ~460 o 725 - Qannoubine, Síria, 508 o 765) dona, que va viure com a monjo en un monestir masculí del Líban, venerada com a santa a la cristiandat
 Luys Santa Marina (Colindres, Cantàbria, 1898 - Barcelona, 1980), poeta en llengua castellana influït per la generació del 27 
 Toponímia:
 Santa Marina (Noreña), parròquia del conceyu asturià Noreña 
 Santa Marina del Rey municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Santa Marina de Soriana ermita del  a Soriana, municipi d'Estopanyà, a la Franja de Ponent 
 Santa Marina Salina, municipi italià a la província de Messina 
 Ermita de Santa Marina, edifici al municipi de Pratdip, Baix Camp 
 Església de Santa Marina de Jerusalem de Torre Baixa, església del municipi valencià de Torre Baixa (Racó d'Ademús) 
 Serra de Santa Marina, serra entre els municipis de Pratdip i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp